Параисо има више значења:

 Параисо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Параисо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Параисо (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Параисо (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Параисо (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Параисо (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Параисо (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Параисо (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Параисо (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Параисо (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Параисо (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Параисо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Параисо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Параисо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Параисо (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Параисо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Параисо (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Параисо (Атлаутла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Параисо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Параисо (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Параисо (Сан Педро Уамелула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Параисо (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Параисо (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Параисо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Параисо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Параисо (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Параисо, Ла Кочера, Агрикола (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Параисо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Параисо (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Параисо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Параисо, Ел Тинто (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Параисо (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Општина Параисо (Табаско), општина у савезној држави Табаско у Мексику
 Параисо (Параисо, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Параисо, Хосе Фаљет (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Параисо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Параисо (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Параисо, Виверо (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Параисо (Маскану), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Параисо (Рио Лагартос), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Параисо (Теко), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Параисо (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Параисо (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Параисо (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику